Fee est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1880-1957), homme politique canadien en Alberta
Amy Fee (née en 1981/82), femme politique canadienne en Ontario
 (1908-1978), auteur et syndicaliste américain
, philologue et médiévaliste américain
 (né en 1944), homme politique canadien en Alberta
 (né en 1929), athlète canadien
 (né en 1934), joueur irlandais de cricket
 (né en 1987), acteur et chanteur nord-irlandais
 (né en 1934), théologien canado-américain
 (né en 1964), joueur anglais de football
 (1867-1913), joueur américain de baseball
 (1949-2006), photographe américain
 (1888-1959), juge américain de l'Oregon

 (née en 1948), professeure canadienne d'anglais
 (née en 1954), femme politique écossaise
Melinda O. Fee (née en 1942), actrice américaine
 (né en 1964), neuroscientifique américain
Raymond Fee (1903-1983), boxeur américain
 (1931-2013), homme politique américain de Pennsylvanie

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais